Il singolare del Majorca Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin ha battuto in finale Mikael Tillström 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Marcelo Ríos (secondo turno)
  Fernando Vicente (primo turno)
  Marat Safin (campione)

 Carlos Moyá (quarti) 
 Mariano Puerta (semifinali) 
 Francisco Clavet (primo turno) 
 Jeff Tarango (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2000
ATP Tour 2000